Frankfurt-Ost ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Westen an Frankfurt-Bornheim/Ostend, im Nordwesten an Frankfurt-Nord-Ost und im Nordosten an Frankfurt-Bergen-Enkheim.

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2021: zusätzlich: BIG: 1,5 %

Gliederung 
Der Ortsbezirk Frankfurt-Ost besteht aus den drei Stadtteilen:
 Fechenheim
 Riederwald
 Seckbach

Einzelnachweise 

Ost
Frankfurt-Fechenheim
Frankfurt-Seckbach